Кристади́нный эффе́кт () — эффект отрицательного дифференциального сопротивления, наблюдаемый в некоторых видах кристаллических детекторов, обнаруженный Олегом Лосевым. Используя этот эффект, можно было строить усилители и генераторы без использования электронных ламп.

Кристадин — радиоприёмник, изобретённый Олегом Лосевым в 1922 году (после открытия им генерации высокочастотных электрических колебаний кристаллическими детекторами), не содержащий электронных ламп и осуществляющий усиление принимаемых сигналов с помощью кристаллического детектора.

История открытия 
В начале 1920-х годов в СССР Олег Лосев экспериментировал с подачей напряжения смещения на различные виды кристаллических детекторов для улучшения их свойств.

В некоторых опытах с кристаллическими детекторами, в которых в качестве кристалла использовался монокристалл оксида цинка, Лосев наблюдал усиление и генерацию сигнала.

Эффект усиления и генерации обусловлен возникновением отрицательного дифференциального сопротивления на некоторых участках вольт-амперной характеристики кристаллического детектора.

Механизм возникновения отрицательного дифференциального сопротивления в опытах Лосева неясен. Большинство специалистов предполагают, что он вызван туннельным эффектом в полупроводнике, но прямых экспериментальных подтверждений этого объяснения пока не получено. В то же время, возможным механизмом эффекта может быть лавинный пробой или другие физические эффекты, приводящие к возникновению отрицательного дифференциального сопротивления.

После первых экспериментов по достижению устойчивого усиления и генерации Лосев построил регенеративные и супергетеродинные радиоприёмники и передатчики.

Однако открытие Лосева не получило поддержки со стороны властей, вскоре было забыто и практически не применялось за исключением использования в нескольких экспериментальных устройствах. Это было обусловлено в том числе и тем, что в области усиления и генерации сигналов наступила эпоха электровакуумных приборов, обладавших большей воспроизводимостью характеристик и устойчивостью. Кроме того, кристадинный детектор был создан в примитивных условиях, в отличие от индустриального развития вакуумных радиоламп и современных полупроводниковых приборов.

Примечания

Литература

Ссылки 

 The Crystodyne Principle
 Свечение Лосева.
 Изобретение инженера Лосева.

Радиотехника
Генератор (электроника)
Детекторы